Никлас Яльмарссон (; род. , , Швеция) — шведский хоккеист, защитник.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхокс».

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 2005 года был выбран клубом «Чикаго Блэкхокс» в четвёртом раунде под общим 108-м номером. В начале своей карьеры играл за клуб ХВ71 из Шведской хоккейной лиги. В 2007 году провёл первый сезон в Северной Америке. Провёл два сезона за клуб «Рокфорд АйсХогс» из АХЛ, а также несколько матчей за «Чикаго Блэкхокс».

В 2009 году закрепился в основном составе «Чикаго». Первый гол в НХЛ забил вратарю Крису Осгуду в матче против «Детройт Ред Уингз». В сезоне 2009/10 сыграл 77 матчей в регулярном чемпионате и 22 игры в плей-офф, выиграл Кубок Стэнли.

9 июля 2010 года клуб «Сан-Хосе Шаркс» предложил Яльмарссону контракт на $14 млн сроком на четыре года. Но «Блэкхокс» повторили контрактное предложение «Шаркс», и Яльмарссон остался в Чикаго.

Во время локаута в НХЛ в 2012/13 играл за ХК «Больцано» из Итальянской хоккейной лиги.

В 2013 году выиграл второй Кубок Стэнли с «Чикаго Блэкхокс». Он стал 10-м шведом, которому удалось выиграть Кубок Стэнли более одного раза. Осенью этого же года продлил контракт с клубом на 5 лет до конца сезона 2018/19, зарабатывая $ 4,1 млн в год.

В 2015 стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз.

Летом 2017 года после 10 сезонов в «Чикаго» был обменян в «Аризону Койотис» на защитников Коннора Мёрфи и Лорена Дофина.

Отыграв за «Аризону» 4 сезона, объявил о завершении карьеры.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК «Больцано»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»